"La Pedrera" pode ser:
 La Pedrera, construção de Gaudí em Barcelona
 La Pedrera (Rivera), localidade uruguaia
 La Pedrera (Tacuarembó), localidade uruguaia
 La Pedrera (Rocha), localidade uruguaia
 La Pedrera (Colômbia), localidade no departamento de Amazonas

Ver também
Pedrera
Pedreira (desambiguação)

Desambiguações de topônimos